Taupo – jezioro w Nowej Zelandii
 Taupo – miasto w Nowej Zelandii
 Taupo – dystrykt Nowej Zelandii
 Taupo Motorsport Park – tor Formuły 1 w Nowej Zelandii